Jason Jones se referir:

 Jason Jones (ator) - Ator e comediante canadense-americano
 Jason Jones (cantor) - Cantor e compositor nascido em Colúmbia, Carolina do Sul, Estados Unidos
 Jason Jones (programador) - Cofundador da Bungie e cocriador de Marathon, Myth, Halo e Destiny

Desambiguação